

Localidades

La Criolla (Entre Ríos) - um município da província de Entre Ríos
La Criolla (Santa Fé) - uma comuna da província de Santa Fé

Desambiguações de topônimos